Loguivy-de-la-Mer peut faire référence à :
 Loguivy-de-la-Mer, port de pêche situé sur la commune de Ploubazlanec dans les Côtes-d'Armor.
 Loguivy-de-la-Mer, chanson de François Budet.